D19 oder D-19 steht für:
 HMS Glamorgan (D19), britischer Zerstörer des County-Klasse
 SS-N-20 Sturgeon, U-Boot-gestützte ballistische Interkontinentalrakete aus russischer Produktion

D19